

Geografia
 Făget – città del distretto di Timiș, in Romania
 Făget – località del distretto di Alba, in Romania
 Făget – località del distretto di Bacău, in Romania
 Făget – località del distretto di Dolj, in Romania
 Făget – località del distretto di Prahova, in Romania